Nissan može značiti:

 Nissan (rijeka), rijeka u Švedskoj pokrajini Halland.
 Nissan Motors, japanski multinacionalni proizvođač automobila.